Die DDR-Meisterschaften im Feldfaustball 1983 waren seit 1949 die 34. Austragung der Meisterschaften im Faustball auf dem Feld in der DDR im Jahre 1983.

Die beiden Finalturniere der jeweils vier Oberliga-Erstplatzierten der Frauen und Männer fanden am 17. September 1983 in Burg im Spreewald statt.

Frauen 

Abschlusstabelle der Hauptrunde:

Abstieg: Plasttechnik Greiz und die Spielgemeinschaft Heidenau konnten sich in einer Qualifikationsrunde gegen die Liga-Staffelsieger um den Oberliga-Verbleib nicht durchsetzen.

Spiele der Finalrunde:

Abschlusstabelle:

Männer 

Abschlusstabelle der Hauptrunde:

Abstieg: Die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen stiegen in die Liga ab.

Spiele der Finalrunde:

Abschlusstabelle:

Anmerkung

Einzelnachweise

Weblinks 
 Faustball - DDR - Meisterschaften auf Sport-komplett.de

Feldfaustball 1983
Faustballveranstaltung 1983
Burg (Spreewald)
Sportveranstaltung im Landkreis Spree-Neiße